Arondismentul Libourne (în ) este un arondisment din departamentul Gironde, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Branne
 Cantonul Castillon-la-Bataille
 Cantonul Coutras
 Cantonul Fronsac
 Cantonul Guîtres
 Cantonul Libourne
 Cantonul Lussac
 Cantonul Pujols
 Cantonul Sainte-Foy-la-Grande

Comune 

Libourne